Sua Senhoria (SS) era a forma como eram tratados os nobres brasileiros até o fim da monarquia no país em 1889. Ainda no Brasil era também o tratamento devido aos membros de câmaras municipais (vereadores). Foi usado como modo de tratar também os nobres de outros estados na época que ainda vigoravam as suas monarquias.

Tratamentos